Peccato originale – Secondo ebraismo e cristianesimo, azione commessa Adamo ed Eva.
Iconografia artistica
 Peccato originale (Dürer)
 Peccato originale (Jacopo della Quercia)
 Peccato originale (Masolino)
 Peccato originale (Rubens)
 Peccato originale e cacciata dal Paradiso terrestre, di Michelangelo

Economia
 Peccato originale – nella letteratura economica, metafora introdotta da Barry Eichengreen, Ricardo Hausmann, e Ugo Panizza, in relazione ai problemi del debito sovrano

Pagine correlate 

 Original Sin